Десять кораблей Королевского флота, и как минимум два других британских корабля назывались HMS Tartar, в честь мифологического Тартара:

 HMS Tartar — 32-пушечный корабль 5 ранга; спущен на воду в 1702; понижен до 20-пушечного 6 ранга в 1729; разобран в 1732
 HMS Tartar — 20-пушечный корабль 6 ранга строился по ревизии 1733 года; спущен на воду в 1733; разобран в 1755
 HMS Tartar — 28-пушечный фрегат 6 ранга; спущен на воду в 1756; разбился в 1797
 HMS Tartar — наемный куттер 
 HMS Tartar — 32-пушечный фрегат 5 ранга; спущен на воду в 1801; разбился в 1811
 HMS Tartar — 36-пушечный фрегат 5 ранга спущен на воду в 1814; превращен в плавучую казарму в 1830; отправлен на слом в 1859
 HMS Tartar — заказан для русского флота как винтовой корвет «Воин»; заложен на Темзе; реквизирован Британией в ходе постройки; спущен на воду в 1854; отправлен на слом в 1866.
 HMS Tartar — минный крейсер; спущен на воду в 1886; продан в 1906
 HMS Tartar — эскадренный миноносец типа Tribal; спущен на воду в 1907; продан в 1921
 HMS Tartar (F43) — эскадренный миноносец следующего типа Tribal; спущен на воду в 1937; продан в 1948
 HMS Tartar (F133) — фрегат типа Tribal; спущен на воду в 1960 продан Индонезии в 1984

См. также 
 HMS Tartar Prize — 24-пушечный корабль 6 ранга, бывший французский Marie Victoire; взят в 1757; затонул в 1760
 Tartar (таможенный куттер)
 Tartar — приватир; потоплен 15 мая 1779 года французским кораблем Andromaque